Кирково може да се отнася за:

 Кирково, село в Южна България, център на община;
 Кирково, бивше село в Североизточна България, днес квартал на Велики Преслав;